Х. Гвадалупе Родригез има више значења:

 Х. Гвадалупе Родригез (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Х. Гвадалупе Родригез (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику